Episodi di Squadra emergenza – episodi della serie televisiva del 1972
 Episodi di Squadra emergenza – episodi della serie televisiva del 1999